Als Weltmeisterschaft 1968 oder WM 1968 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1968 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1968, siehe Olympische Winterspiele 1968/Ski Alpin
 Automobil-Weltmeisterschaft 1968
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1968
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1968
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1968
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1968, siehe Olympische Winterspiele 1968/Eishockey
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1968
 Faustball-Weltmeisterschaft 1968
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1968, siehe Olympische Sommerspiele 1968/Gewichtheben
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1968
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1968, siehe Olympische Winterspiele 1968/Ski Nordisch
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1968
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1968
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaften 1964–1968
 Snooker-Amateurweltmeisterschaft 1968
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1968
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1968
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1968

!
Weltmeisterschaften nach Jahr